Организатор выпуска ценных бумаг (акции, облигации, и т. д.) — это обычно юридическое лицо, которое
оказывает услуги, перечисленные в пункте 4.0 предлагавшихся в 2004 г. НФА Стандартов деятельности по андеррайтингу. Он общается (осуществляет коммуникацию) с кандидатами на то, чтобы стать андеррайтерами и со-андеррайтерами выпуска ценных бумаг, а также координирует взаимодействие между инфраструктурными контрагентами в ходе организации выпуска ценных бумаг. У того или иного выпуска ценных бумаг кроме единственного (главного) организатора может быть еще один или несколько со-организаторов. Функции организатора и андеррайтера может выполнять одно и то же юридическое лицо. Обычно это либо инвестиционная компания либо инвестиционный банк.

Судя по используемой в российском смысловом пространстве, средствах массовой информации, а также профессиональных изданиях терминологии, можно заключить, что часто в понимании вышеперечисленных структур функции организатора выпуска ценных бумаг
и лид-менеджера (lead-manager) выпуска ценных бумаг весьма схожи и часто идентичны. Хотя это и обобщение с некоторой степенью точности.

Близкие по смыслу английские термины, более или менее используемые в инвестиционной индустрии и индустрии фондового рынка: lead-manager, arranger, coordinator, organizer

Ссылки 
 Национальная Фондовая Ассоциация — НФА 

Рынок ценных бумаг
Инвестиции